Goldsmith est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1931-2016), journaliste, écrivaine et philanthrope américaine ;
 Carole Goldsmith (1955-), hôtesse de l’air et femme d'affaires anglaise ;
 Clio Goldsmith (1957-), actrice française ;
 Edward Goldsmith (1928-2009), philosophe et militant écologiste ;
 Frederic Goldsmith (1818-1908), général anglais ;
 Harris Goldsmith (1935-2014), son frère, pianiste, professeur de musique classique et critique musical américain ;
 James Goldsmith (1933-1997), homme d'affaires et homme politique franco-britannique ;
 Jerry Goldsmith (1929-2004), compositeur américain ;
 Joel Goldsmith (1957-2012), fils de Jerry, compositeur américain;
 Joël S. Goldsmith (1892-1964), théologien américain ;
 Josh Goldsmith (1970-), scénariste, producteur et compositeur américain ;
 Lewis Goldsmith (1763-1846), homme de lettres et espion franco-anglais ;
 Lynn Goldsmith (1948-), photographe, réalisatrice, musicienne et chanteuse américaine ;
 Martin Goldsmith (1913-1994), écrivain et scénariste américain ;
 Merwin Goldsmith (1937-2019), acteur américain ;
 Oliver Goldsmith (1728-1774), romancier, poète, dramaturge et essayiste anglo-irlandais ;
 Olivia Goldsmith (1949-2004), écrivaine américaine ;
 Sally Goldsmith (1961-), coureuse de fond anglaise ;
  (1974-), femme politique britannique.
 Thomas T. Goldsmith Jr. (1910-2009), physicien, pionnier de la télévision américain ;

Toponyme 

 Goldsmith, ville américaine du Texas.

Patronyme anglais